Melanella micrans är en snäckart som först beskrevs av Carpenter 1864.  Melanella micrans ingår i släktet Melanella och familjen Eulimidae.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 M. m. micrans
 M. m. borealis

Källor 

Snäckor
micrans